Berkeley kan betrekking hebben op:

Plaatsen
Berkeley (Engeland), gemeente in Engeland
Berkeley (Californië), stad in de Amerikaanse staat Californië, Alameda County
Berkeley (Illinois), gemeente in de Amerikaanse staat Illinois
Berkeley (Missouri), gemeente in de Amerikaanse staat Missouri
Berkeley (Virginia), gemeente in de Amerikaanse staat Virginia
Berkeley (Australië), gemeente in Engeland
Berkeley Vale

Personen
George Berkeley, Iers filosoof
Michael Berkeley, Brits componist
Miles Joseph Berkeley, Engels botanicus
Lennox Berkeley, Brits componist
Lord Berkeley, Engels wetenschapper

Overig
Universiteit van Californië - Berkeley, Amerikaanse Universiteit;
Berkeley (automerk), Engels automerk;
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing;
Berkeley Software Distribution
Berkeley (film), een film uit 2005 van Bobby Roth met Nick Roth en Laura Jordan.